Villa Pisani pode referir-se a um dos seguintes palácios italianos:
Villa Pisani (Bagnolo di Lonigo)
Villa Pisani (Lonigo)
Villa Pisani (Montagnana)
Villa Pisani (Stra)

Desambiguação